De Odaawaa(g) of Nishnaabe(g) zijn een relatief klein volk van inheemse Amerikanen (indianen) in Canada en de Verenigde Staten.

De populaire benaming voor de Odaawaag is Ottawa (spreek uit: OT-ta-wah). Ottawa is een Engelse verbastering van Odaawaag (spreek uit: Oh-DAUH-waug), wat "Zij die handel drijven" betekent, naar hun gewoonte de rivieren af te zakken met hun kano's en (tot in Mexico) handel te drijven in koper, maïs en andere producten. Omwille van federale erkenning heten de Odaawaag naar buiten toe 'Ottawa Nation'; desondanks is de naam die ze van oudsher voor zichzelf gebruiken Odaawaa(g). Een andere, meer algemene naam die de Odaawaag voor zichzelf gebruiken is Nishnaabe (meervoud: Nishnaabeg), "Spontane Mensen", dat wil zeggen "Zij die uit het niets zijn ontstaan". Deze naam verwijst naar hun ontstaansgeschiedenis, die ze delen met de Ojibweg, de Bodéwadmik, de Misi-zaagiwininiwag, de N’Biissing en de Omaamiwininiwak.

Voor de kolonisatie van Noord-Amerika leefden de Odaawaag op de noordelijke oever van het Huronmeer. Tegenwoordig wonen zo'n vijftienduizend Odaawaag verspreid over de staten Michigan en Oklahoma in de Verenigde Staten van Amerika en de Canadese provincie Ontario. 

De Odaawaag vormen van oudsher samen met de Ojibweg (Anishinaabeg), de Bodéwadmik (Potawatomi), de Misi-zaagiwininiwag (Missisauga), de N’Biissing (Nipissing) en de Omaamiwininiwak (Algonkin) het grote volk van de Anishinaabeg (meervoud van Anishinaabe). Sommige Anishinaabeg  rekenen hier ook de Lenni-Lenape (Delaware) en de   Omaaeekwnomenew (Menominee) toe. De Odaawaag en Ojibweg waren tevens verenigd in een politieke alliantie met de Bodéwadmik, de Raad van de Drie Vuren genaamd, zodat ze een sterke (militaire) vuist konden maken tegen hun oude rivalen, de Dakota (Sioux) en Haudenosaunee (Irokezen). De Odaawaag sloten zich aan bij de Fransen tegen de Britten, en in 1763 kwam het stamhoofd Chief Pontiac in opstand tegen de Britse overheersing, in de Beveroorlog.

De taal van de Odaawaag behoort tot de Algonkische talen en wordt wel beschouwd als een (sub)dialect van het Ojibwemowin. 

De rivier de Ottawa is vernoemd naar het Odaawaa-volk. De Canadese hoofdstad Ottawa is op zijn beurt dan weer vernoemd naar de rivier.

Odaawaagemeenschappen
 Walpole Island (Ontario en Michigan)
 De Ottawa van Oklahoma
 De Grand River Bands (Michigan)
 De Burt Lake Band (Michigan)

Zie ook
 Lijst van Noord-Amerikaanse indianen

Externe links
 https://web.archive.org/web/20070902043522/http://www.indianen.eu/ottawa.htm
 http://www.firstnationsseeker.ca/Ottawa.html (Engelstalig)
 https://web.archive.org/web/20150204091946/http://www.jaawanart.com/  Sieraden en achtergrondverhalen over de Anishinaabe-cultuur (Nederlands- en Engelstalig)

Indiaans volk in de Verenigde Staten
Indiaans volk in Canada
Indianen van het Noordoosten
Geschiedenis van Oklahoma
Geschiedenis van Michigan
Ottawa